Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Van Der Berg e Joost Wijnhoud che hanno battuto in finale Nduka Odizor e Roberto Saad 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Henrik Holm /  Nils Holm (primo turno)

 Nduka Odizor /  Roberto Saad (finale)
 Alfonso Mora /  Tomáš Anzari (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1992